Byłem tu (est. Mina olin siin) – estoński dramat filmowy z 2008 roku w reżyserii René Vilbre. Głównym bohaterem jest siedemnastoletni Rass, który zostaje dilerem narkotyków. Jego decyzja prowadzi do burzliwych wydarzeń, których nie potrafi kontrolować. 

Scenariusz został napisany przez Ilmara Raaga. Premiera filmu odbyła się 8 lipca 2008 na MFF w Karlowych Warach. W Estonii obraz wszedł na ekrany 12 września 2008 roku i stał się piątym najbardziej kasowym estońskim filmem po przemianach z 1990 roku. 

Film został wyprodukowany przez Amrion Productions w Estonii.

Obsada 
 Rasmus Kaljujärv – Rass
 Hele Kõre – Renita
 Margus Prangel – Mõssa
 Märt Avandi – Aivo
 Marilyn Jurman – Säde
 Johannes Naan – Janar
 Tambet Tuisk – Olari
 Doris Tislar – Hanna
 Nikolai Bentsler – Talis
 Rafael Jenokjan – Ruslan

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona filmu

Estońskie dramaty filmowe
Estońskie filmy z 2008 roku
Estońskie filmy zgłoszone do rywalizacji o Oscara w kategorii filmu nieanglojęzycznego
Filmy kręcone w Estonii